Ханас — прізвище:
 Ханас Андрій Петрович
 Ханас Василь Онуфрійович
 Ханас Володимир Васильович
 Ханас Степан
 Ханас Ян

Українські прізвища